Plužine kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Opština Plužine, kommun, 
 Plužine (kommunhuvudort i Montenegro), Opština Plužine, 

Robotskapade Montenegroförgreningar